Die Schweizer Regionalbanken und Sparkassen sind eine der so genannten Bankengruppen, wie sie die Schweizerische Nationalbank definiert hat. Sie sind schwergewichtig im Spar- und Hypothekargeschäft tätig und decken in der Regel ein geografisch regional beschränktes Gebiet ab. Die meisten Regionalbanken und Sparkassen wurden im 19. Jahrhundert gegründet und haben ihren lokalen Charakter bewahrt. Oft sind sie in Form einer Genossenschaft organisiert oder befinden sich als Aktiengesellschaft grösstenteils im Besitz der eigenen Kunden oder der lokalen Bevölkerung. Die meisten von ihnen sind Mitglied des am 14. Mai 2018 in Bern gegründeten Verbands Schweizer Regionalbanken (VSRB). Zu den grössten Herausforderungen der Schweizer Regionalbanken gehörten gemäss einer alljährlich erscheinenden Studie im Jahr 2018 die Zinsmargen und Überregulierungen, als grösste Chance wurde von den Regionalbankdirektoren die Diversifizierung in neue Geschäftsfelder gesehen.

Liste der Regionalbanken und Sparkassen in der Schweiz 
Die Schweizerische Nationalbank führt derzeit 59 Institute als Regionalbanken und Sparkassen (Stand 1. Januar 2023). Der Verband Schweizer Regionalbanken weist 58 Mitglieder aus.

Weblinks 
 Website des Verbands Schweizer Regionalbanken

Einzelnachweise 

Schweizer Bankenwesen